Deák oder Deak ist der Familienname folgender Personen:

 Antal Deák (1789–1842), ungarischer Politiker

 István Deák (1926–2023), ungarischer Historiker
 Kristóf Deák (* 1982), ungarischer Regisseur
 László Deák (1891–1946), ungarischer Offizier
 Ludwig Deák-Ebner (1850–1934), ungarischer Maler
 Marcell Deák Nagy (* 1992), ungarischer Sprinter
 Michael Deak (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent
 Mihály Deák Bárdos (* 1975), ungarischer Ringer
 Nándor Deák (1883–1947), rumänisch-ungarischer Maler
 Peter Deák (* 1952), Computer-Materialwissenschaftler

Siehe auch:
 Deac